Tomislav Ivković - um ex-futebolista croata, que jogava na posição de goleiro.
Milutin Ivković - um futebolista iugoslavo.
Dušan Ivković - um ex-basquetebolista profissional e treinador sérvio.
Desambiguações de sobrenomes